Tlouštík může být:

obézní osoba, obtloustlý člověk – tlusťoch
postava z Rychlých šípů Jaroslava Foglara
malý jelec tloušť